Mi Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mi Shui (vattendrag i Kina), Hunan, 
 Miluo Jiang, vattendrag, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar